Аль Макту́м (араб. آل مكتوم) — династия шейхов (c 1833 года) и эмиров Дубая (с 1971 года по настоящее время), а также наследственных премьер-министров и вице-президентов Объединённых Арабских Эмиратов.

Происхождение и история династии 
Род Аль Мактум, как и род Аль Нахайян, происходит из арабского клана аль-Абу-Фалах (аль-Фалахи), входящего в племенную федерацию Бени Йас, доминирующую на территории Объединённых Арабских Эмиратов с середины XVIII века. В 1833 году клан аль-Абу-Фалах во главе с родом Аль Мактум переселился в Дубай и основал здесь независимое шейхство. Отличительной чертой правления шейхов аль-Мактум был мирный переход власти от предыдущего шейха к наследнику, в отличие от других арабских династий Персидского залива. В марте 1892 года шейх Рашид ибн Мактум (1886—1894) вместе с другими шейхами Договорного Омана подписал «Исключительное соглашение» с Великобританией, в соответствии с которым над Дубаем фактически был установлен британский протекторат: отныне шейх Рашид ибн Мактум и его наследники не могли вести международные переговоры и подписывать соглашения с другими государствами, а равно не имели права ни уступать, ни продавать, ни сдавать в аренду какие-либо части своей территории.

Шейхи (с 1971 года — эмиры) Дубая 
 Мактум I ибн Бути (1833—1852), сын Бути ибн Мактума
 Саид I ибн Бути (1852—1859), брат предыдущего
 Хашер ибн Мактум (1859—1886), сын Мактума ибн Бути
 Рашид I ибн Мактум (1886—1894), брат предыдущего
 Мактум II ибн Хашер (1894—1906), сын Хашера ибн Мактума
 Бути ибн Сухайл (1906—1912), сын принца Суйхала ибн Мактума, внук Мактума I ибн Бути
 Саид II ибн Мактум (1912—1958)
 Рашид II ибн Саид (1958—1990), сын предыдущего
 Мактум III ибн Рашид (1990—2006), старший сын предыдущего
 Мохаммед ибн Рашид (с 2006 года), младший брат предыдущего.

Генеалогическое древо династии

Объекты, названные в честь династии 
В честь представителей династии некоторые объекты носят их родовое имя:
 Международный аэропорт Аль-Мактум на южной окраине Дубая;
  — высшее учебное заведение в Данди (Шотландия);
  — мост в Дубае через морской рукав Дубай-Крик;
  — стадион в центре Дубая.
Также ежегодно на ипподроме Мейдан проходит серия скачек Al Maktoum Challenge.

Источники 
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — : Вече, 2004. — 544 с.
 RULING FAMILY IN DUBAI // sheikhmohammed.ae